Люссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Люссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Люссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда